Neftçala kan syfta på följande platser:

Azerbajdzjan 

 Nefttjala, distrikt, 
 Neftçala (distriktshuvudort i Azerbajdzjan), Nefttjala, 

Robotskapade Azerbajdzjanförgreningar